Фарини ():

 Фарини — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Пьяченца.
 Фарини, Луиджи Карло — итальянский врач, журналист, писатель, политик, государственный деятель, в течение полугода возглавлял кабинет министров Италии.
 Фарини, Доменико (1834—1900) — итальянский политический деятель, сын предыдущего.